Ли Сон Хи ; 21 октября 1978, ) — южнокорейская спортсменка, олимпийская чемпионка по тхэквондо. Выиграла золотую медаль в весовой категории до 67 килограмм на летних олимпийских играх в Сиднее в 2000 году.

Ссылки 
 

Тхэквондисты Республики Корея
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Олимпийские чемпионы по тхэквондо
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года